Die Chemins de fer du Jura, abgekürzt CJ, deutsch Jurabahnen, sind eine Eisenbahngesellschaft im Jura in der Schweiz. Sie betreiben ein meterspuriges Schienennetz von 74,3 km Länge, eine Normalspurstrecke von 10,9 km und mehrere Autobuslinien. Die CJ entstand 1944 aus der Fusion der CTN, RPB, RSG und SC.

Geschichte

Vorgängerbahnen 

Die älteste Strecke der Chemins de fer du Jura wurde 1884 von der meterspurigen Tavannes–Tramelan-Bahn (TT) eröffnet und führt von Tavannes nach Tramelan. Die Strecke wurde 1913 elektrifiziert.

Seit 1892 verbindet die meterspurige Saignelégier–La Chaux-de-Fonds-Bahn (SC) Saignelégier über Le Noirmont mit La Chaux-de-Fonds, wobei die Bahn zunächst am Stadtrand von La Chaux-de-Fonds endete und erst seit 1893 bis zum jetzigen Bahnhof in der Stadt fährt.

Der Régional Porrentruy–Bonfol (RPB) eröffnete 1901 seine Normalspurstrecke von Porrentruy nach Bonfol. Diese Strecke ist bis heute isoliert von den anderen Strecken der Jurabahnen. 1906 beschlossen die Schweiz und das Deutsche Reich, eine Bahnverbindung von Bonfol über Pfetterhausen nach Dammerkirch im Elsass zu bauen. Der RPB baute das kurze Teilstück bis zur Grenze und nahm es am 1. November 1910 in Betrieb.

1904 wurde der normalspurige Régional Saignelégier–Glovelier (RSG) zwischen Saignelégier und Glovelier eröffnet. 1906 ging der RSG eine Betriebsgemeinschaft mit dem RPB ein.

Als letzte Bahnlinie wurde 1913 die meterspurige Tramelan-Breuleux-Noirmont-Bahn (TBN) von Tramelan über Les Breuleux nach Le Noirmont eröffnet. Diese hat in Tramelan Anschluss an die TT nach Tavannes, sowie in Le Noirmont an die SC nach La Chaux-de-Fonds und Saignelégier. Seit 1913 ist auch die Strecke der TT elektrifiziert, und es wurde durch eine Betriebsgemeinschaft ein übergreifender Eisenbahnverkehr ermöglicht. 1927 fusionierten die TT und TBN schliesslich zur Chemin de fer Tavannes–Noirmont (CTN).

Übersicht über die Entstehung der Chemins de fer du Jura 
E: Eröffnung, Ü: Übernahme

Chemins du fer du Jura 

Um eine Modernisierung der veralteten Bahnanlagen zu ermöglichen, fusionieren alle vier im damaligen Berner Jura gelegenen Bahnen auf den 1. Januar 1944 zu den Chemins du fer du Jura (CJ).

Der schlechte Zustand der Gleise der Normalspurstrecke der ehemaligen RSG führte 1948 zur vorübergehenden Einstellung des Personenverkehrs. Durch den Bahnersatzverkehr entstand der Autobetrieb der CJ. Die Gleise wurden daraufhin nicht einfach nur erneuert, sondern die gesamte Strecke auf die Meterspurweite umgespurt, sodass sich mit den Strecken der ehemaligen SC und CTN seit 1953 nun ein grosses zusammenhängendes Meterspur-Schienennetz bildete. Seit dem 4. Oktober 1953 wird das Meterspurnetz mit 1500 V Gleichstrom und neuem Rollmaterial betrieben.

Am 17. Mai 1952 wurde der elektrische Betrieb mit 15 kV 16 ⅔ Hz Wechselstrom auf der Normalspurstrecke Porrentruy–Bonfol aufgenommen. Der Fahrzeugpark bestand aus Kleinlokomotiven Ce 2/2 und drei gebrauchten Personenwagen, die von den SBB übernommen wurden. Der Güterverkehr von Bonfol nach Pfetterhouse wurde nun mit einem Dieseltraktor statt mit Dampflokomotiven abgewickelt, der Personenverkehr wurde bereits am 31. Dezember 1946 eingestellt. Am 4. Januar 1970 folgte das Ende des grenzüberschreitenden Güterverkehrs.

Die CJ führten die Modernisierung weiter. 1968 wurde für die Strecke Porrentruy–Bonfol ein Triebwagen BDe 4/4 101 und ein Steuerwagen Bt 121 beschafft. Seit 1986 kommen auf dem Schmalspurnetz Pendelzüge mit Triebwagen vom Typ BDe 4/4 II zum Einsatz, die eine Geschwindigkeit von 90 km/h erlauben. 2001 lieferte Stadler Rail vier Niederflur-Gelenktriebwagen ABe 2/6 und 2016 wurden fünf Niederflurtriebwagen Be 4/4 erwartet.

Die CJ sind nach wie vor im Gütertransport tätig. Auf dem Schmalspurnetz werden Normalspurwagen auf Rollschemeln befördert. Seit 2000 wird Kehricht in die Verbrennungsanlage La Chaux-de-Fonds transportiert. Diese Kehrrichtzüge werden meist mit den von der Frauenfeld-Wil Bahn abgekauften Be 4/4 geführt. Diese Transporte von Tavannes und Glovelier nach La Chaux-de-Fonds machen einen grossen Teil des Güterverkehrs aus. Die Sanierung der Chemiemülldeponie Bonfol brachte vermehrten Güterverkehr auf der Normalspurstrecke.

Seit 1993 verkehren wieder Dampfzüge auf dem Schmalspurnetz der CJ. La Traction bietet in Zusammenarbeit mit den CJ von Mai bis September öffentliche Dampffahrten an.

Heutiges Streckennetz 

|}

Bahnlinien 
Das heutige Schienennetz besteht aus der Hauptstrecke Glovelier–La Chaux-de-Fonds, von der in Le Noirmont die Strecke Le Noirmont–Tavannes abzweigt, sowie der unabhängigen Normalspurstrecke Porrentruy–Bonfol. Bei der Haltestelle Combe-Tabeillon, kurz nach Glovelier, beginnt die Überwindung der rund 500 m Höhendifferenz auf das Jura-Plateau mit einer Spitzkehre, die vom Lokomotivführer eine Weichenstellung von Hand sowie den Wechsel des Führerstandes erfordert.

Buslinien 

Der Busbetrieb der CJ umfasst folgende Linien:
 Fahrplanfeld 22.121: St-Imier–Savagnières–Chasseral
 Fahrplanfeld 22.123: St-Imier gare–St-Imier hôpital
 Fahrplanfeld 22.131: Tramelan–St-Imier
 Fahrplanfeld 22.133: Saignelégier–Tramelan–Glovelier–Bassecourt
 Fahrplanfeld 22.134: Boécourt–Glovelier–Le Chésal–Saignelégier
Die Garage des Automobilbetriebs befindet sich in Tramelan. Zusätzlich zum Linienverkehr führen die CJ Reisebusfahrten und Lastwagentransporte durch.

Rollmaterial

Normalspur 
→ Abschnitt Rollmaterial im Wikipedia-Artikel Bahnstrecke Porrentruy–Bonfol

Schmalspur 

Für die zahlreichen Kehrichttransportzüge setzen die CJ stark auf ehemalige Personentriebwagen, die genaugenommen wie Gepäcktriebwagen genutzt werden, allerdings ohne Änderung der Bauartbezeichnung. Als der Gepäcktriebwagen 403 in den Gepäcktriebwagen 411 umgebaut wurde, blieben 1986 unzählige ersetzte Bauteile zurück, darunter die Drehgestelle und die gesamte Elektrik. Im Wesentlichen stand nur der fehlende Wagenkasten einer Weiterverwendung im Weg; diese fand man in Form des in zwei Exemplaren für die Biel-Täuffelen-Ins-Bahn (BTI) gebauten BDe 4/4 von 1947. Die BTI hatte Triebwagen 5 im Jahre 1977 an die Frauenfeld-Wil-Bahn (FW) verkauft, wo er als Triebwagen 7 (später 207) zum Einsatz kam. Nachdem die FW auch keinen Bedarf für das Fahrzeug mehr hatte, holte ihn die BTI als Ersatzteilspender zurück, hatte für den Wagenkasten an sich allerdings keine Verwendung und überliess ihn den CJ. Diese baute in der eigenen Werkstätte aus den vorhandenen Teilen schliesslich 1991 «ihren» Triebwagen 621 zusammen.

Nachdem die Rhätische Bahn (RhB) nach der Spannungsumstellung der ehemaligen Chur-Arosa-Bahn (ChA) im Jahr 1997 keine Verwendung für die bisherigen Gleichstromtriebwagen mehr hatte, konnten die CJ 1999 zwei ABe 4/4 erwerben, und nach diversen Anpassungen und kleineren Umbauten im Jahre 2000 Triebwagen 641 und im Jahre 2001 Triebwagen 642 in Betrieb nehmen.

Nachdem die Frauenfeld-Wil-Bahn, inzwischen als FWB abgekürzt, 2013 den Rollmaterialpark mit fünf neuen Triebwagen modernisiert hatte, wurden im selben Jahr die fünf Be 4/4 abgestellt und verkauft. Die CJ sicherten sich die drei Triebwagen 11 bis 13, die noch bis Ende 2013 in der CJ-Werkstätte eintrafen, und als Triebwagen 615 bis 617 für den CJ-Betrieb hergerichtet wurden. Im ersten Quartal 2014 wurde der Triebwagen 15 übernommen, der allerdings nie zum Einsatz kam und im ersten Halbjahr 2015 verschrottet wurde.

Historischer Fahrzeugpark
 Belle Epoque-Zug, bestehend aus dem Motorwagen BCe 2/4 70 und dem Personenwagen C 7, beide aus dem Jahre 1913
 Locomotive historique-Zug, bestehend aus der Lokomotive Ge 2/2 4 aus dem Jahre 1913 und dem Personenwagen B 763 aus dem Jahre 1930
 Train des Horlogers-Zug, bestehend aus dem Triebwagen CFe 4/4 601 und dem Steuerwagen Ct4 702, beide aus dem Jahre 1953, im Besitz von La Traction

Siehe auch 
Geschichte, Betrieb und Streckenführung der von den CJ betriebenen Linien sind in den folgenden Wikipedia-Artikeln ausführlich beschrieben:
 Bahnstrecke Porrentruy–Bonfol
 Régional Saignelégier–Glovelier
 Saignelégier–La Chaux-de-Fonds-Bahn
 Chemin de fer Tavannes–Noirmont

Quellen

Weblinks 

 Website der Chemins de fer du Jura (CJ) (deutsch)
 Website der Chemins de fer du Jura (CJ) (französisch)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Bahngesellschaft (Schweiz)
Busunternehmen (Schweiz)
Spurweite 1000 mm
Spurweite 1435 mm
Verkehr (Kanton Jura)
Schienenverkehr (Kanton Bern)
Verkehr (Kanton Neuenburg)
Gegründet 1944